Agésipolis může být:

 Agésipolis I. (410–380 př. n. l.) – spartský král
 Agésipolis II. (???–370 př. n. l.) – spartský král
 Agésipolis III. (???–183 př. n. l.) – spartský král